Municipio de Elwood puede referirse a:

 Municipio de Elwood (Illinois);
 Municipio de Elwood (Kansas).